Кратева () — род растений семейства .

Назван Карлом фон Линнеем в честь древнегреческого врача и фармаколога Кратеуаса.

Таксономия 
Род Кратева включает 15 вида:

 Crateva adansonii DC.	
 Crateva excelsa Bojer
 Crateva greveana Baill.		
 Crateva humblotii (Baill.) Hadj-Moust.
 Crateva hygrophila Kurz	
 Crateva nurvala Buch.-Ham.	
 Crateva obovata Vahl	
 Crateva palmeri Rose		
 Crateva religiosa G.Forst.		
 Crateva simplicifolia J.S.Mill.		
 Crateva suaresensis Baill.		
 Crateva tapia L.		
 Crateva unilocularis Buch.-Ham.		
 Crateva urbaniana R.Rankin	
 Crateva yarinacochaensis Cornejo & Iltis

Примечания

Литература 
 

Каперсовые
Таксоны растений, названные в честь людей